Die Abkürzung EDB steht für:

 Entschädigungseinrichtung deutscher Banken, gesetzliche Entschädigungseinrichtung für die Einlagenkreditinstitute in privater Rechtsform in Deutschland
 Engineering Database, siehe Engineering Data Management
 Singapore Economic Development Board, eine Regierungsorganisation in Singapur
 Eurasische Entwicklungsbank

Die Abkürzung EdB steht für:
 Eisenbahnen des Bundes, Eisenbahnen im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland

EDB